Katarina ist ein Name:

 Katarina (Vorname), weibliche Vornamensvariante zu Katharina
 Anna Katarina (* 1960), Schauspielerin
 Olivera Katarina (gebürtige Petrović), jugoslawische und serbische Schauspielerin sowie Sängerin

Katarina steht außerdem für:
 Katarina (Schiff), finnisches Schulschiff
 Katarina-Sofia, bis 2007 ein Stadtteil Stockholms, dort:
 Katarina kyrka, Katherinenkirche auf Södermalm
 Katarinahissen, öffentlicher Freiluft-Aufzug

Siehe auch:
 Catarina
 Caterina
 Catalina
 Katerina
 Katharina (Begriffsklärung)
 Katrina